Chaub. kan som auktorsförkortning betyda:

 Louis Athanase Chaubard
 Louis Athanase Anastase Chaubard

Robotskapade auktorsförkortningar